Extended play o EP –  dischi in vinile o ai CD la cui durata sia superiore a un singolo e inferiore a un album
Extended Play – EP dei Pretenders del 1981
Extended Play – EP dei Fleetwood Mac del 2013
Extended Play – album di Statik Selektah del 2013
Extended Play – EP di Austin Mahone del 2013